Га́нди — распространённая индийская фамилия. Известные носители:
 Ганди, Дэвид (род. 1980) — модель.
 Ганди, Кастурба (1869—1944) — супруга Махатмы Ганди.
 Ганди, Карамчанд (1822—1885) — отец Махатмы Ганди.
 Ганди, Кобад (род. 1951) — индийский революционер.
 Махатма Ганди (Мохандас Карамчанд Ганди, 1869—1948) — индийский политический и духовный лидер, основатель республики Индии.

Династия Неру — Ганди 

Династия индийских политиков, родоначальником которой является Джавахарлал Неру. Не являются родственниками Махатмы Ганди.

 Ганди, Варун (род. 1980) — индийский политик, сын Санджая Ганди.
 Ганди, Индира (1917—1984), премьер-министр Индии (1966—1977 и 1980—1984), дочь Джавахарлала Неру.
 Ганди, Манека (урождённая Манека Ананд; род. 1956) — индийский политик, вдова Санджая Ганди.
 Ганди, Раджив (1944—1991) — премьер-министр Индии (1984—1989), сын Индиры Ганди.
 Ганди, Рахул (род. 1970) — индийский политик, сын Раджива Ганди и Сони Ганди.
 Ганди, Санджай (1946—1980) — индийский политический деятель, младший сын Индиры Ганди.
 Ганди, Соня (род. 1946) — индийский политик итальянского происхождения, лидер Индийского национального конгресса (ИНК), вдова Раджива Ганди.
 Ганди, Фероз (1912—1960) — индийский публицист и политик, супруг Индиры Ганди.

В массовой культуре 
 Ганди — британско-индийский фильм 1982 года, получивший 8 премий «Оскар».

См. также 
 Махатма Ганди (служебная марка Индии)
 Рехаваам «Ганди» Зеэви (1926—2001) — израильский политик, получивший в молодости прозвище «Ганди».